Jméno a příjmení Josef Hájek má více nositelů:

 Josef Hájek (atlet) (1940–1990) – český atlet, v 70. letech 20. stol. reprezentant ČSSR v hodu kladivem
 Josef Hájek (basketbalista) (* 1958) – český basketbalista
 Josef Hájek (historik) (1904–1985) – český historik, profesor církevních dějin v královéhradeckém semináři, vězněný komunisty
 Josef Hájek (politik KSČM) (* 1945) – český politik, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP za KSČM a LB
 Josef Hájek (primátor) (* 1942) – český politik, na přelomu let 1989–1990 primátor Prahy
 Josef Hájek (politik) (* 1956) – český politik, nestraník za ANO 2011
 Josef Hájek (fotbalista) (* 1936) – český fotbalista, prvoligový hráč Kladna (1960 – 1963)